Northern Lights ist
 eine kanadische Band, siehe Northern Lights (Band)
 der Originaltitel des Romans Der Goldene Kompass von Philip Pullman.
 eine Cannabissorte, Northern Lights (Cannabis)
 Titel eines Disney Channel Original Movie von 1997, siehe Northern Lights (Film)
 der Name einer neuseeländischen Frauenfußballmannschaft, siehe Northern Lights (Fußballmannschaft)
Siehe auch
Nordlicht